Микаэ́ль Жарре́ль (; род. 8 октября 1958, Женева) — швейцарский композитор.

Биография 
Учился в Женевской консерватории, позднее в Тэнглвудском музыкальном центре (США), затем во Фрайбургской Высшей школе музыки у Клауса Хубера. В 1986—1988 годах — стипендиат в парижском Cité des Arts, занимается компьютерной музыкой в IRCAM. В 1988—1989 годах — стипендиат на Вилле Медичи, а затем — в Швейцарском институте в Риме. В 1991—1993 годах — гость Лионского оркестра. Позднее преподавал в Вене, работал в Люцерне, Женеве и др.

Произведения Жарреля исполняли Ensemble InterContemporain под руководством Петера Этвёша, Оркестр романской Швейцарии под управлением Хайнца Холлигера, Эммануэль Паю и др.

По мнению российского музыкального критика, «его сочинения можно рассматривать как энциклопедию приемов и выразительных средств музыкального авангарда, впрочем, не самодовлеющих: чувство целого у него поразительное, редкое для представителя этой школы, остро-экспрессионистское содержание — открыто».

Признание 
В 1990 году Жаррель стал первым обладателем поощрительной премии Эрнста фон Сименса. Премия Бетховена (1986), премия Гаудеамус (1988). Кавалер Ордена искусств и литературы (2001).

Список сочинений

Литература 
 Michael Jarrell. — Paris: Editions Ircam; Centre Georges Pompidou, 1992.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте IRCAM
  

Выпускники Женевской консерватории
Академические музыканты Швейцарии
Оперные композиторы Швейцарии
Лауреаты конкурса композиторов «Гаудеамус»
Стипендиаты французской академии в Риме